

Селіштя-Ноуе () — село у повіті Клуж. Входить до складу комуни Бачу.

Селіштя-Ноуе () — село у Калараському районі.